Чорнобривці — рослина

 Іванна Чорнобривець — українська діаспорна поетеса, мовознавець
 Олена Чорнобривець — українська діаспорна письменниця
 Степан Чорнобривець — український письменник родом з Полтавщини.